Hashemzadeh ist der Familienname folgender Personen:

 Hashem Hashemzadeh Herisi (* 1938), iranischer Geistlicher und Politiker
 Masoud Hashemzadeh (* 1981), iranischer Ringer
 Siros Hashemzadeh (* 1977), iranischer Straßenradrennfahrer